La unitat perifèrica de Karditsa (en grec: Nομός Καρδίτσας) és una unitat perifèrica grega de la perifèria de Tessàlia. Correspon a l'antiga prefectura de Karditsa.

Municipis